Nemanjić – famiglia nobile serba
 Rastko Nemanjić, noto come Sava di Serbia – arcivescovo ortodosso e santo serbo
 Komnena Nemanjić – duchessa serba
 Milica Nemanjić – consorte reale serba
 Stefan Dragutin Nemanjić – sovrano serbo
 Stefan Uroš I Nemanjić – sovrano serbo
 Stefano Radoslav Nemanjić – sovrano serbo
 Stefano Uroš II Milutin Nemanjić – sovrano serbo
 Stefano Uroš III Dečanski Nemanjić – sovrano serbo
 Stefano Uroš IV Dušan Nemanjić – Zar dei Serbi
 Stefano Vladislav I Nemanjić – sovrano serbo
 Vukan Nemanjić – principe serbo